Ел Аматал има више значења:

 Ел Аматал (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматал (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматал (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аматал (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику